Нантёй-су-Мюре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Виллер-Котре. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02536.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 85 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 58 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 42 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 42 активных жителей работали 39 человек (24 мужчины и 15 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Нантёй-су-Мюре 

Коммуны департамента Эна